O termo Chamada e resposta pode referir-se a:

 Chamada e resposta, uma forma de comunicação
 Chamada e resposta (música), um tipo de fraseado musical ou estrutura
 Coro-pregón ou "Chamada-resposta", um gênero de música
 Chamada e resposta (banda), um grupo pop Californiano
 Call and response: Rhythmic group singing, Ella Jenkins' 1957 Folkways Records album

Desambiguação